Paul G. Comba (ur. 1926 w Tunisie, zm. 5 kwietnia 2017) – włosko-amerykański matematyk i astronom amator.

Życiorys 
Urodził się w Tunezji, gdyż tam wówczas pracował jego ojciec. W wieku ośmiu lat przeprowadził się do domu rodzinnego we Włoszech. W 1946 wyjechał do USA w związku ze stypendium Caltech; tam uzyskał tytuł doktora matematyki w 1951. Uczył matematyki na Uniwersytecie Hawajskim do 1960, a następnie został zatrudniony przez IBM jako programista. Specjalizował się w planetoidach; w latach 1995–2003 odkrył ich 692, co klasyfikuje go na dwunastym miejscu wśród indywidualnych odkrywców planetoid. Obserwacje prowadził w Prescott Observatory – zbudowanym przez siebie małym przydomowym obserwatorium astronomicznym w Prescott w Arizonie.

Upamiętnienie 
Na jego cześć nazwano planetoidę (7636) Comba, zaś jego żonę upamiętnia nazwa planetoidy (10181) Davidacomba.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Amerykańscy matematycy XX wieku
Amerykańscy matematycy XXI wieku
Amerykanie pochodzenia włoskiego
Ludzie urodzeni w Tunisie
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Włoscy astronomowie XX wieku
Włoscy astronomowie XXI wieku
Włoscy astronomowie amatorzy
Włoscy matematycy XX wieku
Włoscy matematycy XXI wieku
Urodzeni w 1926
Zmarli w 2017